Cette page dresse la liste des peintures de Philippe de Champaigne, peintre français d'origine bruxelloise au .

Liste chronologique

Années 1620

Années 1630

Années 1640

Années 1650

Années 1660

Années 1670 et œuvres non datées

Références 

Champaigne